Miloševac je lahko:
 Miloševac, Velika Plana (Srbija)
 Miloševac, Šabac (Srbija)
 Miloševac, Modriča (Bosna in Hercegovina)
 Miloševac, Barilović (Hrvaška)